Перейруш:

 Перейруш (Карразеда-ди-Ансьяйнш) — район в Португалии, входит в округ Браганса. 
 Перейруш (Сан-Жуан-да-Пешкейра) — район в Португалии, входит в округ Визеу.